Bohus (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Ale in de provincie Västra Götalands län
Bohus (vesting), een historische Noorse vesting in de tegenwoordig Zweedse stad Kungälv
Båhus of Bohus is ook de oude Noorse naam van het tegenwoordig Zweedse Bohuslän